Jean-Louis Primas (1911-1943), brigadiste puis résistant français ;
 Sophie Primas (1962-), femme politique française.